Abendroth:
 Hermann Abendroth
 Irene Abendroth, née Thaller von Draga
 Walter Abendroth